Füzérkői-Kis-átjáró néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Füzérkői-Kis-átjáró, a Füzér-kői-átjáró másik neve.
 Füzérkői-Kis-átjáró, a Füzér-kői Kis-átjáró másik neve.

Hasonló nevek:

 Füzér-kői Kis-átjáró, bükkzsérci barlang.
 Füzér-kői-Kis-átjáró, a Füzér-kői Kis-átjáró másik neve.